Das Kinderspiel des Jahres wird seit 2001 jährlich vom Verein Spiel des Jahres e. V. verliehen. Er löste den seit 1989 regelmäßig vergebenen Sonderpreis Kinderspiel ab.

Wie beim Spiel des Jahres wird im Mai eines Jahres eine Nominierungsliste mit drei Spielen veröffentlicht (2004 bis 2010 mit fünf Spielen), aus der dann im Juni oder Juli der Hauptpreisträger von der Jury ausgewählt wird. Der Preis wird gemeinsam mit den anderen vom  Spiel des Jahres e. V. verliehenen Awards im Rahmen einer Veranstaltung in Berlin verliehen. Zwischen 2010 und 2022 gab es mit Ausnahme zweier Pandemiejahre eine eigenständige Kinderspiel-Preisverleihung in Hamburg.

Beim Kinderspiel des Jahres geht es hauptsächlich um Gesellschaftsspiele, deren angegebenes Mindestalter in der Spannweite „ab 4“ bis „ab 6“ liegt, und die Kernzielgruppe sind Kindergarten- und Schulkinder bis zu einem Alter von 8 Jahren.

Koordinator der Kinderspiel-Jury ist der Kölner Spielekritiker Christoph Schlewinski. Die Jury besteht zurzeit aus drei Mitgliedern des Spiel des Jahres e. V. und vier Beiräten, die für eine begrenzte Zeit berufen werden. Bis 2009 gehörten die Vereinsmitglieder zugleich der Jury für das Spiel des Jahres an. Für den Jahrgang 2019/20 wurde die Beiratstätigkeit erstmals öffentlich ausgeschrieben.

Neben den Hauptpreisträgern und den Nominierten wurde 2002 und 2003 eine Auswahlliste veröffentlicht. Seit 2004 erstellt die Jury eine Empfehlungsliste, die ungefähr vier bis sieben Spiele umfasst.

Preisträger einschließlich der Nominierten

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webpräsenz des Kinderspiel des Jahres

 
Spielepreis
Deutsche Auszeichnung
Erstverleihung 2001